Ричард Уильям «Дик» Тонкс (; ) — новозеландский гребец, выступавший за сборную Новой Зеландии по академической гребле в первой половине 1970-х годов. Серебряный призёр летних Олимпийских игр в Мюнхене. Также известен как тренер по гребле.

Биография 
Дик Тонкс родился 21 февраля 1951 года в городе Уонгануи, Новая Зеландия.

Заниматься академической греблей начал уже в возрасте 13 лет, проходил подготовку под руководством собственного отца Алана Тонкса, который был гребцом и тренером по гребле. В течение трёх лет выступал за местную школьную команду, неоднократно становился победителем и призёром различных школьных регат. Позже представлял гребной клуб «Отаго» из Данидина.

Наивысшего успеха на взрослом международном уровне добился в сезоне 1972 года, когда вошёл в основной состав новозеландской национальной сборной и благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх в Мюнхене.  В распашных безрульных четвёрках в финале пришёл к финишу вторым позади команды из Восточной Германии и тем самым завоевал серебряную олимпийскую медаль.

После мюнхенской Олимпиады Тонкс остался в составе гребной команды Новой Зеландии и продолжил принимать участие в крупнейших международных регатах. Так, в 1973 году он побывал на европейском первенстве в Москве, где в распашных четвёрках с рулевым сумел квалифицироваться лишь в утешительный финал В и расположился в итоговом протоколе соревнований на восьмой строке.

В течение своей спортивной карьеры Тонкс ни разу не выигрывал новозеландское национальное первенство ни в одной из дисциплин. Наиболее близок к этой цели он был в 1974 году, когда в парных одиночках финишировал вторым позади Марри Уоткинсона.

Впоследствии сделал достаточно успешную карьеру в качестве тренера по академической гребле, принимал участие в подготовке многих элитных гребцов Новой Зеландии, которые выигрывали медали на Олимпийских играх и чемпионатах мира. Пять раз его признавали лучшим тренером страны (1999, 2004, 2005, 2009, 2012), по количеству этих наград он опережает всех новозеландских тренеров.

За выдающиеся достижения на тренерском поприще в 2003 году был награждён Орденом Заслуг.

Примечания 

Гребцы (академическая гребля) Новой Зеландии
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1972 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1972 года
Тренеры по академической гребле
Члены новозеландского ордена Заслуг